Różana kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Ruzjany, ort, Brests voblast,

Polen 

 Siennica Różana (kommunhuvudort), Lublins vojvodskap, Powiat krasnostawski, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar